Восмо́е Бе́резня () — село, расположенное на территории Бахмачского района Черниговской области (Украина). Кобець, Павлик, Пархоменко, Охріменко, Курдиба — традиционные фамилии жителей села. 

Население составляет 49 жителей (2006 год), женское население составляет — 31,8 % (14 человек). Плотность населения — 108,89 чел/кв.км.

Впервые упоминается в 1700 году.

Село Восьмое Березня находится примерно в 25 км к юго-востоку от центра города Бахмач. Средняя высота населённого пункта — 130 м над уровнем моря. Село находится в зоне умеренно континентального климата.

Национальный состав представлен преимущественно украинцами, конфессиональный состав — христианами.

Ссылки 
 Восьмое Березня на сайте Верховной Рады Украины

Населённые пункты Бахмачского района